Rajske (ukrainisch ; russische Entsprechung /Raiskoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Rajske

 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Rajske (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Rajske (Saporischschja)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka, siehe Rajske (Kachowka)